Tirrell ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Q. Tirrell (1844–1910), US-amerikanischer Politiker
 David A. Tirrell (* 1953), US-amerikanischer Chemiker
 Matthew Tirrell (* 1950), US-amerikanischer Chemieingenieur

Siehe auch:
 Tirel
 Tyrrell (Begriffsklärung)